Гайка — виріб, що використовується для фіксації болта.
 Гайка — жаргонне слово, що пояснює, що справи ідуть погано. Зазвичай використовується у множинні. Синонімом у жаргонні є слово болт.
 Гайка (розмовне слово, що рідко вживається) — гаяння (гайнування) часу; затримка.

Персоналії 
 Гайка Артур Анатолійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Джерела